Farkas Ádám (1657–?) katona, korponai kapitány
 Farkas Ádám (1730 körül –1786) evangélikus líceumi rektor, vend és német nyelven alkotó költő
 Farkas Ádám (? – ?) Nagyveleg, közösségi bíró, 1848-ban Forradalmi Bizottmányi tag
 Farkas Ádám (1944) szobrász
 Farkas Ádám (1968) közgazdász
 Farkas Ádám (1982) labdarúgó-játékvezető
 Farkas Ádám az Illés együttes egykori tagja
 Farkas Ádám (1986) színművész
 Farkas Ádám (1987) labdarúgó Egri FC
 Farkas Ádám (?) gyártásszervező, 2016-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen

Jegyzetek